Alula (Somalië), een stadje in Somalië
 Alula (vleugel), een onderdeel van de vleugel van vogels en enkele nauw verwante dinosauriërs